Sext (muziek), een toonafstand
 Sext (gebedsstonde), een van de kerkelijke getijden